Legendarium steht für:

 altertümlich Legendar, eine Sammlung von Legenden
 Tolkiens Welt, das fiktive Universum J. R. R. Tolkiens